Patterson kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin Patterson
 Geoff B. Patterson
 John Thomas Patterson

Robotskapade auktorsförkortningar